Солдатские девки:

 Солдатские девки — итальянский фильм
 Солдатские девки — название дочерей солдат, набранных из крепостных крестьян, в законодательстве Российской империи в XVIII веке.
 Солдатские девки — неофициальное название маркитанток.